A Batalha de Bitlis (em russo: Битлисское сражение, transl. Bitlisskoye srajenye) foi uma série de confrontos militares ocorridos durante o verão de 1916, na cidade de Bitlis e, em menor escala, na cidade vizinha de Mush, na atual Turquia, entre as forças imperiais russas e seus equivalentes otomanos.

Bitlis caiu para o II Exército Caucasiano no dia 2 de março, pouco antes das forças de Kemal Atatürk chegarem na cidade. Kemal, no entanto, capturou não só Mush como Bitlis em 15 de agosto, depois de ter expulsar o exército de Nikolai Yudenitch, que se dirigia a Diyarbakır. O contra-ataque turco só foi interrompido em Gevash, a 24 de agosto; foram os primeiros confrontos em que o Exército Otomano não apenas foi bem-sucedido em parar o Exército Russo, mas também conseguiu conquistar de volta algum território.

Durante esta campanha o chefe de estado-maior do exército otomano, Enver Paxá, enviou um de seus homens de confiança, İsmet İnönü (Ismet Paxá), provavelmente para controlar seu rival pela liderança do exército, Kemal Atatürk. Inönü, no entanto, foi convencido pelo talento militar de Atatürk e tornou-se ainda mais leal a ele.

Guerras envolvendo a Arménia
Batalhas da Primeira Guerra Mundial em 1916
Batalhas da Primeira Guerra Mundial envolvendo o Império Russo
Batalhas da Primeira Guerra Mundial envolvendo o Império Otomano